Molekulska formula -{C20H15NO4}- se može odnositi na:

 Bizoksatin
 Dihidrosanguinarin